Дамский угодник — неодобрительное название человека, любящего ухаживать за дамами.

 Дамский угодник — американский фильм 1961 года
 Дамский угодник — американский фильм 2000 года

Примечания